Data Encryption Algorithm o Algorisme de Xifratge de Dades
 Desfibril·lador extern automàtic
 Diàleg Euro-Àrab
 Diploma d'Estudis Avançats
 Drug Enforcement Administration